Sap (plant), vocht in of uit planten
Vruchtensap, verzamelnaam voor sap afkomstig van fruit
Sap (Slowakije), een gemeente in Slowakije
Sap (automerk), een Frans automerk
Sap (Alice in Chains), een muziekalbum van de Amerikaanse band Alice In Chains

Personen 
Gustaaf Sap (1886-1940), Belgisch politicus en minister voor de Katholieke Partij
Jan Willem Sap (1962), Nederlands jurist en politiek theoreticus
Jolande Sap (1963), voormalig Nederlands politica
Julius Sap (1890-1966), Belg die de ramp van de Titanic overleefde

Zie ook
Sáp, een plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Hajdú-Bihar
Le Sap, een gemeente in het Franse departement Orne
SAP (doorverwijspagina)